Brězynka (deutsch „Birkenwäldchen“) ist der sorbische Name folgender Orte:
 Briesing, Gemeinde Malschwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Brösang, Gemeinde Doberschau-Gaußig, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Brezinka
 Brzezinka
 Březinka